Buko steht für:

 Buko, Ortsteil der Stadt Coswig (Anhalt) im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt
 Buko (Schwert), eine indonesische Waffe
 Arla Buko, Frischkäsemarke des skandinavischen Molkereikonzerns Arla Foods
 Bukō-san, auch Bukō-zan, ein Berg des Kantō- bzw. Chichibu-Gebirges im Südwesten der japanischen Präfektur Saitama, siehe Bukō (Berg)

als Abkürzung:
 Bundeskommissar, ein Bundesbeauftragter
 Bundeskoordination Internationalismus, vormals: Bundeskongress entwicklungspolitischer Aktionsgruppen
 Beischlafutensilienkoffer, scherzhafte Bezeichnung für einen kleinen Koffer, siehe Koffer

Siehe auch:
 Boucaut
 Bukow
 Buckow
 Buco

Abkürzung